Edelhof steht für:
 Freihaus, städtischer rechtsunabhängiger Wirtschaftshof
 Dinghof, herrschaftlicher Gutsbetrieb (Deutschland, Schweiz)
 Freihof, herrschaftlicher Gutsbetrieb (Österreich)
 Edelhof, mittelalterlicher Rittersitz, siehe Festes Haus #Edelhöfe

Edelhof ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Edelhof (Waldstetten), Wohnplatz der Gemeinde Waldstetten im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

 Edelhof (Gemeinde Gutenstein), Ortsteil der Marktgemeinde Gutenstein, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Edelhof (Gemeinde Haag), Katastralgemeinde von Haag, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Edelhof (Gemeinde Zwettl-Niederösterreich), Katastralgemeinde von Zwettl-Niederösterreich, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Edelhof (Gemeinde Lasberg), Ortschaft von Lasberg, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Bauten:
 Edelhof Alberoda, Alberoda, Sachsen
 Edelhof (Bad Tennstedt), Bad Tennstedt, Thüringen
 Edelhof (Brüheim), Adelssitz in Brüheim, Thüringen, heute Mehrfamilienhaus
 Edelhof (Crainfeld), Fachwerkbau in Crainfeld, Hessen
 Edelhof (Deersheim), Gutshaus in Osterwieck-Deersheim, Sachsen-Anhalt, heute Kindertagesstätte
 Edelhof(Dorste), Dorste, Niedersachsen
 Gutshof Edelhof, Wirtschaftshof des Stift Zwettl, Gemeinde Edelhof, Niederösterreich
 Edelhof Großliebringen, Wasserburg in Großliebringen, Thüringen, heute Hotel, siehe Großliebringen #Geschichte
 Edelhof Hörden (Harz), Fachwerk-Rittergutsgebäude, Hörden am Harz, Niedersachsen 
 Edelhof Kirrweiler (Pfalz), Schlossanlage mit Festung, Kirrweiler (Pfalz), Rheinland-Pfalz, heute Hotel
 Edelhof (Kolkwitz), Rittersitz, Kolkwitz (Uhlstädt-Kirchhasel), Thüringen, heute Landhotel
 Edelhof Magdala, Magdala, Thüringen, siehe Liste der Kulturdenkmale in Magdala #Magdala
 Edelhof (Mechterstedt), Adelssitz, Mechterstädt, Thüringen
 Edelhof (Mittelsömmern), Herrenhaus, Mittelsömmern, Thüringen
 Edelmannshof Perschen, Nabburg-Perschen, Bayern, heute Bauernmuseum, siehe Perschen #Edelmannshof
 Burgrest Edelmannshof, abgegangene Wasserburg, Rappach, Baden-Württemberg
 Edelhof Reschwitz, Gutshaus, Reschwitz, Thüringen, siehe Reschwitz #Geschichte
 Edelhof Ricklingen, Gutshofanlage in Hannover-Ricklingen, Niedersachsen
 Edelmannshof Rudersberg, Baden-Württemberg, siehe Rudersberg #Gemeindegliederung
 Edelhof Wettbergen, Gut in Hannover-Wettbergen, Niedersachsen, siehe Rittergut Wettbergen
 Edelhof Ziegenhain, Ziegenhain, Thüringen, siehe Ziegenhain (Jena) #Sehenswürdigkeiten/ Marienkirche
 Vor dem Edelhof, einer der letzten vielgeschossigen Wohnanlagen der 1970er Jahre in Hannover

Siehe auch:
 Rittergut Edelhof
 Edelhoff
 Edelmannshof